Por SENAMHI puede referirse a:
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Bolivia, página oficial del SENAMHI-Bolivia.